

Personen
 Émile Prudent (1817-1863), Frans pianist en componist
 Prudent Bettens (1943-2010), Belgisch voetballer en voetbalcoach